

Geografia 
 Ramos, municipalità delle Filippine nella Provincia di Tarlac
 Celso Ramos, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina
 Governador Celso Ramos, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina
 Marcelino Ramos, comune del Brasile nello Stato di Rio Grande do Sul
 Paulo Ramos, comune del Brasile nello Stato del Maranhão
 Vidal Ramos, comune del Brasile nello Stato di Santa Catarina
 Boa Vista do Ramos, comune del Brasile nello Stato di Amazonas
 Ramos Mejía, città dell'Argentina nella Provincia di Buenos Aires
 São José dos Ramos, comune del Brasile nello Stato di Paraíba
 Ramos, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.

Persone 
 Alberto Gaudêncio Ramos, arcivescovo brasiliano
 Cássio Ramos, calciatore brasiliano
 Christian Ramos, calciatore peruviano
 Fidel Valdez Ramos, dodicesimo Presidente delle Filippine
 Humberto Ramos, autore di fumetti messicano
 Juande Ramos, calciatore e allenatore spagnolo
 Graciliano Ramos, scrittore brasiliano
 João de Deus Ramos, poeta portoghese
 Mando Ramos, pugile statunitense
 Marco Ramos, calciatore portoghese
 Mauro Ramos, calciatore brasiliano
 Mel Ramos, pittore statunitense
 Peter John Ramos, cestista portoricano
 Rebecca Ramos, modella e attrice statunitense
 Sergio Ramos, calciatore spagnolo
 Sérgio Ramos, cestista portoghese
 Tab Ramos, calciatore uruguaiano
 Vicente Ramos, cestista spagnolo
 José Ramos-Horta, Presidente di Timor Est
 Hermano da Silva Ramos, pilota di Formula 1 brasiliano
 Nereu de Oliveira Ramos, ex Presidente ad interim del Brasile
 Francisco Primo de Verdad y Ramos, avvocato messicano

Personaggi immaginari 
 Marta Ramos, personaggio della serie televisiva spagnola Paso adelante